Miehling ist der Familienname folgender Personen: 

 Klaus Miehling (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler, Cembalist und Komponist
 Peter Miehling (1917–1955), deutscher Politiker (WAV), MdL Bayern 
 Ronald Miehling (1950–2022), deutscher Drogenhändler